San Román puede referirse a:

Geografía

En Brasil
 São Romão, municipio del Estado de Minas Gerais.
 São Romão, distrito del municipio de Coxim, en el Estado de Mato Grosso do Sul.

En Portugal
 São Romão, freguesia del municipio de Armamar, distrito de Viseu.
 São Romão, freguesia del municipio de Seia, distrito de Guarda.
 São Romão de Aregos, freguesia del municipio de Resende, distrito de Viseu.
 São Romão de Arões, freguesia del municipio de Fafe, distrito de Braga.
 São Romão do Coronado, freguesia del municipio de Trofa, distrito de Oporto.
 São Romão do Corgo, nombre también utilizado para la freguesia de Corgo del municipio de Celorico de Basto, distrito de Braga.
 São Romão de Neiva, freguesia del municipio y distrito de Viana do Castelo.
 São Romão do Sado, aldeia de la freguesia del Torrão y antigua freguesia del municipio de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.
 Vilarinho de São Romão, freguesia del municipio de Sabrosa, distrito de Vila Real.

o también:
 São Romão, antigua freguesia de Ciladas, del municipio de Vila Viçosa, distrito de Évora;
 São Romão de Dadim, antigua freguesia de Nogueiró, del municipio de Braga.
 São Romão de Cabeça, nombre también utilizado para la freguesia de Cabeça, del municipio de Seia, distrito de Guarda.